een telefoonnetwerk
een gebied met hetzelfde netnummer (o.a. in Nederland tot 1995; daarna heette zoiets een netnummergebied en omvatte ca. 10 oude telefoonnetten)